Essa peut faire référence à :
 Essa (Ontario), canton canadien
 Essa, nom de scène alternatif parfois utilisé par le rappeur britannique 
 Muhammad Essa, footballeur pakistanais
 Essa, nom cornique de la ville de Saltash

ESSA peut faire référence à :
 
 École supérieure du soudage et de ses applications
 École supérieure des Sciences Agronomiques
 École du service de santé des armées
 Environmental Science Services Administration, agence gouvernementale américaine qui fut remplacée par la NOAA en 1970
 ESSA-1, premier d'une série de neuf satellites météorologiques lancés par l’Environmental Science Services Administration
 European State Studs Association / ESSA, organisation des Haras d'État Européens